

Sigle 
 Certificato di credito del tesoro
 Compagnie de Commandement et de Transmissions  – Compagnia comando e trasmissioni dell'esercito francese
 Cranial Computerized Tomography – tomografia computerizzata del cranio
 Internet Computer Chess Tournament – torneo annuale tra motori scacchistici
 Amundsen-Nobile Climate Change Tower

Codici 
 CCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Catriel (Argentina)

Mineralogia 
 Cct – abbreviazione di calcocite

Note

Altri progetti